Greeley County je název dvou okresů ve Spojených státech amerických:
 Greeley County (Kansas) – okres státu Kansas
 Greeley County (Nebraska) – okres státu Nebraska